Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment Mestre de Camp Général » :
 Le régiment Mestre de Camp Général cavalerie, renommé le  «  24e régiment de cavalerie » 
 le régiment Mestre de Camp Général dragons, renommé le  «  10e régiment de dragons » 

Homonymie d'unités militaires